

События 
 545—539 Захват персами Средней Азии.
 После захвата Теоса персами поэт Анакреонт отправился в колонию Теоса Абдеру во Фракии, где сражался с фракийцами.

Китай 
 28-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной в Лу реки не замерзали.
 Летом вэйский сановник Ши Э (друг Нин Си) бежал в Цзинь.
 Летом чжуский князь прибыл на аудиенцию в Лу. В 8 луне в Лу была жертва о дожде, а посол Чжунсунь Цзе поехал в Цзинь.
 Осенью цисцы перенесли останки Чжуан-гуна для должного захоронения, а труп Цуй Чжу выставили на позор на базарной площади.
 Зимой, в 10 луне в Ци роды Тянь, Бао, Гао и Луань замыслили против Цин Фэна, подняли войска и напали на его дом, когда Цин Фэн охотился. Цин Фэн бежал в Лу, а когда цисцы стали угрожать Лу, он бежал в У.
 В У Цин Фэну дали земли уезда Чжуфан и дочь вана в жёны, и он стал ещё богаче, чем в Ци.
 В Ци вернулись ранее бежавшие родственники правителя, им возвращены владения.
 Согласно договору 546 года князья Лу, Сун, Чэнь, Чжэн и Суй поехали в Чу в 11 луне посетить вана. При переправе через р. Хань они узнали о смерти чуского вана. сунский князь вернулся домой, о реакции трёх других не сообщается.
 В 12 луне, в день цзя-инь умер царь Чжоу Лин-ван, ему наследовал сын Гуй (Цзин-ван, эра правления 544—520).
 В 12 луне, в день и-вэй умер царь Чу Кан-ван (Чжао), ему наследовал сын Юнь (Цзя-ао, эра правления 544—541).
 Луский Сян-гун хотел вернуться. Шучжун Чжао-бо убедил его продолжить путь (эпизод 53 «Го юй»). Луский гун прибыл в Чу для участия в похоронах Кан-вана.
 Чусцы отказались принять посла Чжэн, потребовав приезда князя. Тогда Цзы-чань пожаловался Цзинь.
 Умер князь Янь И-гун, ему наследовал сын Хуэй-гун (эра правления 544—536).

Скончались 
 Фале́с () из Милета — древнегреческий философ финикийского происхождения, военный инженер лидийских царей.

См. также

Примечания